Brant heißen folgende geographische Objekte:

 County of Brant, Kanada
 Brant (New Brunswick), Kanada
 Brant (Kalifornien), USA
 Brant (Michigan), USA
 Brant (New York), USA
 Brant (Wisconsin), im Calumet County, USA

 Brant Hill, Pennsylvania, USA
 Brant Rock, Massachusetts, USA
 Brant Island – mehrere Inseln
 Brant Beach, New Jersey, USA
 Brant Lake – mehrere Seen

Brant ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Brant (1910–2002), kanadischer Geophysiker, Eishockeyspieler und -trainer
 Berle Brant (* 1989), estnische Fußballspielerin
 Beth Brant (1941–2015), kanadische Schriftstellerin
 Fernando Rocha Brant († 2015), brasilianischer Komponist und Journalist
 Heinrich Brant, deutscher gotischer Baumeister
 Henry Brant (1913–2008), US-amerikanischer Komponist
 Isabella Brant (1591–1626), niederländisches Modell, erste Frau des Malers Peter Paul Rubens
 Joseph Brant (Thayendanegea; 1742–1807), Anführer der Mohawk-Indianer
 Mary Brant (um 1736–1796), Mohawk-Anführerin
 Mike Brant (Moshe Mikaêl Brand; 1947–1975), israelischer Chanson-Sänger
 Peter Brant (* 1947), US-amerikanischer Multimillionär, Kunstsammler und Filmproduzent 
 Robert Brant (* 1990), US-amerikanischer Boxer
 Sebastian Brant (1457–1521), deutscher Humanist, Jurist, Stadtschreiber und Dichter

Siehe auch:
 Brant (Glockengießer), Glockengießerfamilie aus Schleswig-Holstein
 Brand (Begriffsklärung)
 Brandt (Begriffsklärung)
 Brent